Боица има више значења:

 Боица (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Боица (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Боица (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији